Scottdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scottdale (Georgia)
 Scottdale (Michigan)
 Scottdale (Pennsylvania)